Чиба може бити:

 Чиба (град), град у Јапану
 Префектура Чиба, префектура у Јапану
 Чиба (Харгита), насеље у Румунији у округу Харгита у општини Миеркуреа Чук